Matloff ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Matloff (1933–2015), US-amerikanischer Mediziner
 Maurice Matloff (1915–1993), US-amerikanischer Militärhistoriker